Юрий Митропольский:
 Митропольский, Юрий Алексеевич (1917—2008) — украинский математик, внёсший вклад в развитие асимптотических методов нелинейной механики, академик РАН.
 Митропольский, Юрий Иванович (1935—2019) — советский и российский специалист в области вычислительной техники, педагог, член-корреспондент РАН.